City-County Building ist der Name folgender Verwaltungsgebäude in den Vereinigten Staaten:

 City-County Building (Fort Wayne)
 City-County Building (Indianapolis)
 City-County Building (Knoxville)
 City-County Building (Pittsburgh)